Rozenappel is de naam van:
Soorten uit het  geslacht Syzygium en  specifiek 
De soort Syzigium jambos, zie Djamboe aer mawar
Soorten uit het geslacht Dillenia